Durante la stagione 2008 la nazionale di pallavolo femminile dell'Italia ha partecipato a 2 competizioni internazionali ufficiali, ad un torneo di qualificazione e a due torni minori di preparazione. Nel 2008 l'Italia ha vinto soltanto una medaglia di bronzo durante il World Grand Prix.

Partecipazioni
 Montreux Volley Masters: 3º posto
 Trofeo Valle d'Aosta: 1º posto
 World Grand Prix 2008: 3º posto
 Giochi della XXIX Olimpiade: 5º posto
 Qualificazioni al World Grand Prix 2009: 4º posto

Montreux Volley Masters

Risultati

Formazione

Trofeo Valle d'Aosta

Risultati

Formazione

World Grand Prix 2008

Risultati

Formazione

Giochi della XXIX Olimpiade

Risultati

Formazione

Qualificazioni al World Grand Prix 2009

Risultati

Formazione

2008